Diego García de Moguer (1484–1554) spanyol tengerész, felfedező
 Diego García (?–?) argentin válogatott labdarúgó az 1930-as években
 Diego García (1944) mexikói sportlövő, olimpikon
 Diego García Corrales (1961–2001) spanyol maratonfutó, olimpikon
 Diego García de León (1990) mexikói taekwondós, olimpikon
 Diego García (1994) mexikói műugró
 Diego García Carrera (1996) spanyol gyalogló

lásd még
 Diego Garcia, Diego García de Moguerről elnevezett brit atoll az Indiai-óceánon